Э́рих Пи́цка (; 10 декабря 1914, Фрайштадт — 22 ноября 1996, Линц) — австрийский валторнист, композитор и музыкальный педагог. Эрих Пицка — отец Ханса Пицки (род. 1942), известного валторниста, педагога и музыкального издателя.

Краткая биография 
Эрих Пицка некоторое время брал уроки игры на скрипке, но как валторнист и композитор был самоучкой. В 1939 году он получил место валторниста в оркестре государственного театра Линца (сейчас — ), но вскоре был призван на военную службу. Большую часть Второй мировой войны он провёл во французском Меце, играя в оркестре военно-воздушных сил, а также в местных театральных оркестрах.

После войны он вернулся в Линц, где снова играл в оркестре государственного театра Линца, а также преподавал в консерватории Антона Брукнера (сейчас — ). Кроме того, он организовал ансамбль валторнистов, для которого занимался сочинением и аранжировкой пьес.

В 1969 году он оставил работу в оркестре, но до 1979 года продолжал преподавать в консерватории.

Некоторые издания 
 Pizka, Erich: Hornfibel: für Waldhorn. — Weitere Informationen (Werk, Herausgeber, Inhalt, Verlag usw.) — Reischl Musikverlag.
 Pizka, Erich: 24 Original-Quartette Band 1 : für 4 Hörner Partitur und Stimmen. — Weitere Informationen (Werk, Herausgeber, Inhalt, Verlag usw.) — Hans Pizka Verlag.

Ссылки 
 Биография Эриха Пицки  на сайте Ханса Пицки 
 Произведения Эриха Пицки в разделе Online-Katalog des Deutschen Musikarchivs Немецкой национальной библиотеки 

Академические музыканты Австрии